Мор-де-Брета́нь () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 340 км на захід від Парижа, 34 км на південний захід від Ренна.

Історія 

1 січня 2017 року Мор-де-Бретань і Кампель було об'єднано в новий муніципалітет Валь-д'Анас.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1358 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 3266,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Мор-де-Бретань на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Мор-де-Бретань на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Іль і Вілен

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Іль і Вілен